Сомко́ (Самко́) — українське прізвище. Утворене від слова Сом.

Українські похідні від цього прізвища:
 з суфіксом -ович: Сомкович, Самкович;
 з суфіксом -енк-: Соменко, Саменко;
 з суфіксом -ченк-: Сомченко, Самченко.
Похідні русифіковані прізвища:
 з суфіксом -ов: Сомков(-ва), Самков(-ва);
 з суфіксом -енков: Соменков(-ва), Саменков(-ва);
 з суфіксом -ченков: Сомченков(-ва), Самченков(-ва).
Похідні полонізовані прізвища:
 з суфіксом -овський: Сомковський(-ка), Самковський(-ка).

Відомі носії

Різвища, що починаються на «Сом-»

Сомко 
 Сомко Ганна — міщанка Переяслава, перша дружина Богдана Хмельницького.
 Сомко Ірина Семенівна — дружина наказного гетьмана Якима Сомка.
 Сомко Надія Дмитрівна — українська художниця.
 Сомко Яким — військовий і державний діяч Гетьманщини. Наказний гетьман Війська Запорозького (на Лівобережжі).

Сомкович 
 Сомкович Богдан — міщанин, перший війт Києва.

Соменко 
 Соменко Давід Олегович — український військовий діяч, лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Соменков 
  — радянський та російський фізик (родом з Донщини).

Різвища, що починаються на «Сам-»

Самко 
  ( 2002) — російський футболіст ФК «Краснодар».
  (1923—1984) — учасник Другої світової війни, сапер, повний кавалер ордену Слави.
  (1926—2007) — передовик радянського сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Самко Стефан Григорович — радянський та російський математик (родом з Донщини).

Самченко 
 Самченко Яким — військовий діяч Гетьманщини. Гетьман Ханської України.
  (1940—2002) — радянський і російський поет, перекладач і літературний критик українського (кубанського) походження.
  ( 1979) — казахстанський футболіст.

Див. також 
 Сомки — український козацький рід.

Неселені пункти 
 Самки — присілок в Глазовському районі Удмуртії, Росія.
 Самково — присілок в Костромському районі Костромської області, Росія.
 Сомкова Долина — село у Бориспільському районі Київської області, Україна.

Прізвища на -ко
Сомки